Sørup ist der Name mehrerer Ortschaften in Dänemark:

 Sørup (Fredensborg Kommune)
 Sørup (Næstved Kommune) 
 Sørup (Rebild Kommune)
 Sørup (Ringsted Kommune)
 Sørup (Svendborg Kommune) 

Sørup ist auch der dänische Name der Gemeinde Sörup im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein.